Dead Again har flere betydninger:

Dead Again (Mercyful Fate-album), et album af det danske heavy metal-band Mercyful Fate
Dead Again (film), en film fra 1991 med Kenneth Branagh og Emma Thompson
Dead Again (Type O Negative-album), et album af det amerikanske doom metal-band Type O Negative